Kent Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Kent Island (Delaware)
 Kent Island (Kalifornien)
 Kent Island (Maryland)
 Kent Island (New Hampshire)

in Kanada:
 Kent Island (New Brunswick)

in Australien:
 Kent Island (Queensland)
 Kent Island (Western Australia)

Kent Island ist der Name folgender Schiffe:
 USS Kent Island (AG-78)
 USS Kent Island (AKS-26)